Brian Urquhart, Brits militair en diplomaat
Roy Urquhart, Brits militair
Feargus Urquhart, Amerikaans ontwikkelaar van computerspellen
Urquhart Castle, Schots kasteel